John Goede (tennisser), Surinaams tenniscoach en internationaal tennisofficial
 John Goede (arts), Surinaams arts